

Geografia
 Cassina Restelli – Frazione di Limido Comasco

Persone
 Maurizio Restelli (Montebelluna 1954) ex calciatore italiano
 Francesco Restelli (Milano 1814-1890) patriota italiano
 Antonella Restelli (Brindisi 1959) regista e sceneggiatrice italiana
 Marco Restelli (...) scrittore e giornalista italiano
 Pierfrancesco Restelli (Firenze 1966) pittore italiano
 Dino Restelli (Saint Louis 1924-2006) giocatore di baseball statunitense
 Mark Restelli (Houston 1986) giocatore statunitense di football canadese
 Renato Restelli (Milano 1949) Maestro d'arte, pittore, scultore, storico ed autore italiano
 Renato Restelli (Nesso 1944) Architetto progettista con James Gowan dell'Istituto Clinico Humanitas a Rozzano

Marchi
 Restelli (Restelli Guanti) azienda di accessori moda fondata a Milano nel 1920